Турек — топоним и фамилия:

Топоним 
 Турек — город в Польше.
 Турек  — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Турекский повят, Великопольское воеводство.

Носители фамилии 
 Турек, Ежи (1934—2010) — польский актёр театра и кино.
 Турек, Роман (род. 1970) — чехословацкий и чешский хоккеист, вратарь.
 Турек, Сватоплук (1900—1972) — чешский писатель, известный под псевдонимом Т. Сватоплук.
 Турек, Тони (1919—1984) — немецкий футболист, вратарь, чемпион мира 1954 года.